Сокращение РСА (кириллицей) может означать:
 Российский союз автостраховщиков — российская некоммерческая организация; общероссийское профессиональное объединение страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
 Радиолокационное синтезирование апертуры — метод радиолокации.
 Рентгеноструктурный анализ — один из дифракционных методов исследования структуры вещества.
 Револьвер РСА — 9миллиметровый российский револьвер конструкции Стечкина — Авраамова.

См. также 
  (латиницей)